Maira (dieren), een vliegengeslacht uit de familie van de roofvliegen
Maira (mythologie), een nereïde uit de Griekse mythologie
Maira (rivier), een zijrivier van de Po in Italië